Сан-Хосе-дель-Валье () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Херес. Занимает площадь 226 км². Население — 4416 человек (на 2010 год). Расстояние — 71 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de San José del Valle
 San José del Valle

Муниципалитеты Кадиса